Uga är ett släkte av steklar. Uga ingår i familjen bredlårsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bredlårsteklar
Uga